Павлиха — название населённых пунктов в России.

Ивановская область 
 Павлиха — деревня в Кинешемском районе.

Псковская область 
 Павлиха — деревня в Дновском районе.
 Павлиха — деревня в Новоржевском районе.
 Павлиха — деревня в Порховском районе.

Тверская область 
 Павлиха — деревня в Осташковском районе.
 Павлиха — деревня в Пеновском районе.

Ярославская область 
 Павлиха